Шахматы семи царств (, ) —  для семи игроков, авторство которой иногда приписывают Сыму Гуану. Название игры и правила таковой возникли под влиянием исторического периода междоусобных войн.

Правила 
В игру обычно играют семь игроков, но если игроков меньше, лишние царства можно не расставлять; или же оговаривают, что часть игроков может иметь контроль над более чем одним царством. Игрокам разрешено объединяться в команды, но им не разрешается обсуждать со своими товарищами по команде тактику и стратегию во время игры.
Доска используется с такой же разметкой, как и для го. У каждой стороны по 17 фигур: «генерал» (將), «канцлер» (偏), «дипломат» (裨), «пушка» (砲), «посредник» (行人), «лучник» (弓), «арбалетчик» (弩), два «воина с кинжалами» (刀), четыре «мечника» (劍), четыре «рыцаря» (騎). Имена «генералов» различаются в зависимости от царства, которое он представляет.

Семь царств:
 Цинь (秦), белое царство, на западе;
 Чу (楚), красное царство, на юге;
 Хань (韓), оранжевое царство, на юге;
 Ци (齊), голубое царство, на востоке;
 Вэй (魏), зелёное царство, на востоке;
 Чжао (趙), пурпурное царство, на севере;
 Янь (燕), чёрное царство, на севере.

Жёлтая фигура в центре доски — это «император» (周), который никому не принадлежит.

Игра начинается с хода Цинь, белого царства, а затем против часовой стрелки. Правила игры в общем аналогичны многим вариантам шахмат. Фигуры двигаются и могут сбивать друг друга. За исключением «пушки» и «посредника», все фигуры сбивают так же, как и ходят. В этой игре нет шаха, а значит, избавляться от атаки на «генерала» необязательно.

Игрок выбывает, когда теряет своего «генерала» или более 10 фигур. Игрок, захвативший генерала или большее количество фигур проигравшего, забирает себе оставшуюся армию. Окончательная победа достаётся тому игроку, который первым выиграет два королевства или захватит более 30 фигур.

Ходы 
Фигуры, как это принято в сянци, размещаются на пересечениях клеток.

Литература

См. также

Примечания

Ссылки 
 Qiguo Xiangxi (Seven Kingdoms Chess) 

Игры на клетчатом поле
Варианты сянци